Tõnis Kartau (ur. 6 października 1990 w Tartu) – estoński skoczek narciarski. Reprezentant kraju. Wielokrotny medalista seniorskich mistrzostw kraju. Zdobywał także medale mistrzostw kraju w kategoriach juniorskich (zarówno w skokach narciarskich, jak i w kombinacji norweskiej).

Przebieg kariery 
W oficjalnych zawodach międzynarodowych w skokach narciarskich rozgrywanych przez Międzynarodową Federację Narciarską zadebiutował 23 marca 2005 w Rovaniemi podczas konkursu drużynowego mistrzostw świata juniorów, w którym, wraz z reprezentacją Estonii, zajął 15. pozycję. Był to jego najlepszy wynik w zawodach drużynowych na tego typu imprezie. W mistrzostwach świata juniorów wystąpił jeszcze trzykrotnie w konkursach indywidualnych, a jego najlepszym wynikiem było 61. miejsce, jakie zajął w 2005.

W trakcie kariery 20 razy brał udział w konkursach Pucharu Kontynentalnego. Punkty tego cyklu zdobył raz, 15 lutego 2009 w Iron Mountain, gdzie był 29. Kilkukrotnie brał także udział w zawodach Letniego Pucharu Kontynentalnego, jednak ani razu nie zdobył punktów do klasyfikacji generalnej tego cyklu. W zawodach FIS Cup startował siedmiokrotnie. Najwyższą pozycją, jaką osiągnął było 21. miejsce, które zajął 11 grudnia 2007 w Notodden.

W swojej karierze raz wystąpił w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata. 6 marca 2009 w Lahti zajął 58. pozycję i nie awansował do konkursu głównego. Dzień później po raz jedyny w karierze wystartował w konkursie drużynowym tego cyklu. Wraz z reprezentacją swojego kraju został sklasyfikowany na ostatnim, 13. miejscu.

W kwietniu 2012 został ukarany karą 3 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata za pomocnictwo Kristjanowi Ehmanowi w produkcji dużej ilości kwasu 4-hydroksybutanowego.

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Estońscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1990